В одиночному розряді тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (2-ге коло)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (фінал)

 Керрі Рід (1-ше коло)
 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sunsmart Victorian Open